Hulbert Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hulbert Township (Michigan)
 Hulbert Township (Oklahoma)
 Hulbert Township (South Dakota)